Сезон Білоруської Екстраліги 2017—2018 — 26-й розіграш чемпіонату Білоруської Екстраліги. У сезоні 2017—18 брали участь дванадцять клубів. Свій сьомий титул чемпіонів Білорусі здобули хокеїсти «Німан Гродно».

Регулярний сезон

Група А

Група Б

Плей-оф

Посилання 
 Екстраліга — Федерація хокею Республіки Білорусь  
 Білоруська Екстраліга на scoresway 

2018
Білорусь
Білорусь